Axel von Fersen kan syfta på:

Personer med namnet
Axel von Fersen d.ä., (1719–1794), greve, fältmarskalk, riksråd
Axel von Fersen d.y., (1755–1810), greve, riksmarskalk; känd för sin relation till Marie-Antoinette, sitt försök att frita den franska kungafamiljen 1791, och som offer för det Fersenska mordet 1810
Axel von Fersen (1798–1838), ryttmästare, major i armén, godsägare

Övriga betydelser
Ett skolfartyg i den finska marinen, se Axel von Fersen (skolfartyg, 2008)
Ett förbindelsefartyg i den finska marinen, se Axel von Fersen (förbindelsefartyg, 1915)